Torball steht für:

 Torball, Mannschaftssportart für Blinde und Sehbehinderte
 Torball (oder Torballspiel), 1915 erfundenes Mannschaftsspiel für Frauen und Mädchen, Vorläufer des Handballs

Siehe auch:

 Thorball, um 1900 übliche Bezeichnung für die Mannschaftssportart Cricket